Cayuse kan syfta på:
 Cayuse (indianspråk) – ett indianspråk som talas i nordvästra USA
 Cayuse – en helikopter, se Hughes H-6